Miskyj futbolnyj klub Kremin Kremenčuk (ukrajinsky: Міський футбольний клуб «Кремінь» Кременчук) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Kremenčuk.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kremin-Arena s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1959 – FK Torpedo Kremenčug (Futbolnyj klub Torpedo Kremenčug)
 1960 – FK Dněpr Kremenčug (Futbolnyj klub Dněpr Kremenčug)
 1986 – FK Kremen Kremenčug (Futbolnyj klub Kremen Kremenčug)
 1992 – FK Kremin Kremenčuk (Futbolnyj klub Kremin Kremenčuk)
 2000 – zánik
 2003 – obnovena činnost pod názvem MFK Kremin Kremenčuk (Miskyj futbolnyj klub Kremin Kremenčuk)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1959